Baltiejskaja (metrostation), metrostation in Sint-Petersburg
Baltiejskaja (station MZD), Stadsgewestelijkstation in Moskou